Babe (band), een Nederlandse meidenpopband
 Babe (film), de naam van een varkentje, en van de twee gelijknamige films
 Babe (Sopot), een plaats in de Servische gemeente Sopot.
 Babe (Bragança), een plaats in de Portugese gemeente Bragança
 Babe (single), een single van Styx